Brookes ist der Familienname folgender Personen:

 Beata Brookes (1931–2015), britische Politikerin
 Bertram C. Brookes (1910–1991), britischer Informationswissenschaftler
 Ed Brookes (Edward A. Brooks), irischer Fußballspieler
 Jacqueline Brookes (1930–2013), US-amerikanische Schauspielerin
 James H. Brookes (1830–1897), US-amerikanischer Schriftsteller

 Jon Brookes (1969–2013), britischer Schlagzeuger

 Kieran Brookes (* 1990), englischer Rugby-Union-Spieler
 Mabel Brookes (1890–1975), australische Schriftstellerin und Philanthropin
 Martin Brookes (* 1967), britischer Wissenschaftsjournalist
 Mia Brookes (* 2007), britische Snowboarderin
 Norman Brookes (1877–1968), australischer Tennisspieler
 Raymond Brookes, Baron Brookes (1909–2002), britischer Ingenieur und Wirtschaftsmanager
 Russell Brookes (* 1945), englischer Rallyefahrer
 Stephen Brookes, Informatiker
 William Penny Brookes (1809–1895), britischer Sportpionier

Brookes steht für:

 Oxford Brookes University, Universität im Vereinigten Königreich

Siehe auch:
 Brooks
 Brux